Orlov bezeichnet mehrere Orte

 Orlov, Gemeinde im Okres Stará Ľubovňa, Slowakei
 Vračovice-Orlov, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Orlov, Ortsteil von Jistebnice, Okres Tábor, Tschechien
 Orlov, Ortsteil von Příbram, Okres Příbram, Tschechien
 Orlov, Ortsteil von Vračovice-Orlov, Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Burg Orlov, Burgruine bei Orlovice, Tschechien

Himmelskörper:
 (2724) Orlov, Asteroid des Hauptgürtels

Orlov ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Orlov (1945–2018), russisch-niederländischer Sporttrainer
 Maxim Orlov (* 2002), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Orlow
 Orloff